Anequim pode designar as seguintes espécies de peixes:
 Carcharodon carcharias
 Isurus oxyrinchus
 Lamna nasus
Anequim - Avião desenvolvido no Brasil que bateu recordes mundiais de velocidade.

Desambiguações de espécies